Гойер — фамилия. 

Известные носители:

 Гойер (Хойер), Андреас (1690—1739) — датский историк и юрист.
 Гойер, Генрих Фердинандович (1834—1907) — польский медик, гистолог, профессор Варшавского университета; доктор медицины.
 Гойер, Дэвид (род. 1965) — американский киносценарист, кинорежиссёр, кинопродюсер и автор комиксов.
 Гойер, Иоганн Фридрих (1767—1848) — генерал-майор, саксонский и прусский военный теоретик, писатель.
 Гойер, Лев Викторович (1875—1939) — русский экономист, министр в правительстве Колчака, масон.

См. также 
 Хойер